Decisão Política é o ponto central da Política é nela que todos os esforços pode se concretizar ou não. Segundo Carl Schmitt a decisão política é a manifestação de uma Autoridade.

A decisão política em Schmitt está relacionada ao jus belli, o direito de declarar guerra. Toda guerra é, para este autor, política. Cabe ao Estado escolher e combater o grupamento que não se enquadra na categoria amigo, ou seja, combater a alteridade que é a negação de sua própria existência.

O conceito de decisão política não pode ser analisado separadamente das categorias amigo/inimigo tais como concebidas por Schmitt.  

Ciência política
Terminologia política‎